Diablo (Kalifornia), település Kaliforniában
 Diablo (Washington), település Washington államban
 Diablo (Panama), település Panamában
 Diablo (sorozat), videójáték-sorozat
 Diablo (videójáték), 1997-ben megjelent videójáték
 Diablo (Marvel Comics), kitalált szereplő a Marvel Comics univerzumában
 Diablo (DC Comics), kitalált szereplők a DC Comics univerzumában
 Diablo (együttes), finn metalegyüttes
 Diablo (film, 2011), 2011-ben bemutatott argentín film
 Diablo (film, 2015), 2015-ben bemutatott kanadai–amerikai film